Seznam lovskih letal: ne vsebuje vseh letal

Seznam

Glej tudi
 Seznam bombnikov
 Seznam jurišnikov
 Seznam letalskih motorjev

Sklici

Bibliografija

Vojaški seznami